Zvonimir, odmila
 Zvonko (lik), lik lutka iz dječjih knjiga Enid Blyton i njihovih ekranizacija